Степан Колесников:
 Колесников, Степан Кондратьевич (1924—1998) — виноградарь, агроном, Герой Социалистического Труда. 
 Колесников, Степан Фёдорович (1879—1955) — русский живописец.